Mathias Mlekuz (1966-), acteur français.
 René Mlekuz (1975-), ancien skieur alpin slovène.